USS Gurnard — кораблі ВМС США.

 USS Gurnard (SS-254) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Гато». На службі протягом 1942-1961 років. У 1961 році проданий на злам.
 USS Gurnard (SSN-662) — підводний човен ВМС США типу «Стерджен». На службі протягом 1968-1998 років. Зданий на злам у 1997 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни